La Dama Wang o Senyora Wang (王夫人) és un personatge de la novel·la clàssica xinesa el Somni del Pavelló Roig. Ella és l'esposa de Jia Zheng, i la mare de Jia Zhu (mort a l'inici de la novel·la), Jia Yuanchun i Jia Baoyu. És la germana major de la Tia Xue i per tant la tieta materna de Xue Baochai i Xue Pan.

Ella és a la superfície d'una dama amable i una devota budista, que delega l'autoritat en la seva neboda Wang Xifeng en la gestió diària de la casa Rongguo. Això no obstant, és propensa als rumors maliciosos, i pot actuar amb crueltat cap a les criades que creu que estan seduint al seu fill. La Dama Wang és un dels culpables que provocà la mort de la criada de Baoyu, Jingwen.

Referències 

Wang, Dama